Oniris:I sogni erotici di Silvia è un film del 2007 per la regia di Enrico Bernard, con protagonista Silvia Rocca, al suo esordio come attrice.

Trama
La pellicola descrive un un viaggio introspettivo nell'immaginario erotico di una giovane donna,  la quale alle prese con il dilemma della sua vita: fermarsi alla quotidianità, quindi una famiglia stabile ed una vita regolare, oppure scegliere di assecondare le sue fantasie erotiche.

Note

Collegamenti esterni
 
Film commedia drammatica
Film erotici